Бушор — французская ( или немецкая ( фамилия. Носители:

  (1853—1937) — французский художник.
 Бушор, Морис (1855—1929) — французский поэт и писатель.
 Бушор, Эрнст (1886—1961) — немецкий археолог и историк искусства.
  (род. 1943) — швейцарский экономист и политик.